Black Moon Rising kan syfta på:

Black Moon Rising (film) – amerikansk action/sci-fi/thriller-film från 1986
Black Moon Rising (musikalbum) – det 8:e albumet av metalbandet Falconer